Volkan Arslan (Hanôver, 28 de agosto de 1978) é um ex-futebolista profissional turco nascido na Alemanha, que atuava como volante.

Carreira 
Volkan Arslan integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
 

Nascidos em 1978
Naturais de Hanôver
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas turco-alemães
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Hannover 96
Futebolistas do Rot-Weiss Essen
Futebolistas do Adanaspor
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do Gaziantepspor Kulübü
Futebolistas do Antalyaspor Kulübü
Futebolistas do Ankaragücü
Futebolistas do Orduspor
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003